Shohei Abe (阿部 翔平 Abe Shōhei, Chiba, 1 de dezembro de 1983) é um futebolista japonês que atua como lateral-esquerdo. Atualmente defende o Ventforet Kofu.

Ligações externas 
Perfil no Ogol
Perfil no Soccerway
Facebook oficial

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight
Futebolistas do Ventforet Kofu
Naturais de Chiba
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei